Atahualpa puede referirse a:

 Atahualpa, último gobernante del Imperio Inca a la llegada de los españoles.
 Atahualpa Yupanqui, artista argentino de finales del siglo XX.
  César Atahualpa Rodríguez, poeta peruano.

En cuanto a lugares se puede referir a:

 El Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, Ecuador.
 La Avenida Atahualpa ubicada en la ciudad de Cajamarca, Perú.
 El Barrio Atahualpa de Montevideo, Uruguay.
 El Cantón Atahualpa de la provincia de El Oro, Ecuador.
 La Parroquia Atahualpa del cantón Quito, Ecuador.